Mierau ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Mirowo Duże, Dorf im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern 
 Mierau, historischer Name von Mirowo (Dźwierzuty), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Mirau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Mierów, ehemaliges Dorf in der westlichen Ukraine, Rajon Radechiw, Oblast Lwiw

Familienname:
 Dirk Mierau (* 1964), deutscher Schauspieler
 Fritz Mierau (1934–2018), deutscher Slawist, Literaturwissenschaftler, Übersetzer, Essayist und Herausgeber
 Heike Johanna Mierau, deutsche Historikerin
 Sieglinde Mierau (* 1933), deutscher Germanistin und Herausgeberin
 Susanne Mierau (* 1980), deutsche Autorin, Bloggerin und Kleinkindpädagogin